Le nom Soho peut désigner :
 Soho, un quartier de Londres ;
 SoHo, un quartier de New York ;
 Soho, un quartier de Hong Kong ;
 Soho, une localité des Midlands de l'Ouest, près de Birmingham ;
 SoHO, une sonde spatiale (SoHO est l'abréviation anglaise de , en français « Observatoire solaire et héliosphérique ») ;
 Soho, une boisson alcoolisée, une liqueur moderne déclinée en trois parfums : litchi, carambole et goyave. Soho est distribuée, en France, par Pernod, filiale du Groupe Pernod-Ricard ;
 SOHO, l'abréviation anglaise de  qui désigne les très petites entreprises (TPE), abréviation utilisée en général par certains informaticiens pour désigner la catégorie d'un réseau de télécommunications ;
 Soho, une boîte de nuit au nord-est de Bruxelles ;
 SOHO, une chaine de boutiques distribuant des articles (décoration...) à caractère humoristique ou érotique ;
 SoHo, une chaine de télévision australienne ;
 SOHO, une chanson du rappeur Jaden Smith sortie en 2019.

Voir aussi 
 Soho Farmhouse, un hôtel dans les Cotswolds ;
  un club privé à Londres.

Homonymie de toponyme